de Engelse benaming voor de plant Platycodon grandiflorus
Balloon Flower (Koons), een kunstwerk van Jeff Koons